Het seizoen 1951-52 was de 23e editie van de Belgische Derde Klasse. De officiële naam destijds was Promotion (Bevordering of Promotie). Na dit seizoen werd een ingrijpende competitiehervorming doorgevoerd. In plaats van de bestaande drie nationale reeksen (Ere-afdeling, Eerste afdeling en Bevordering), werd de competitie vanaf het seizoen 1952-53 georganiseerd in vier nationale niveaus, die Eerste klasse tot Vierde klasse werden genoemd. Het aantal reeksen in het derde niveau werd teruggebracht van 4 naar 2.

Door de competitiehervorming promoveerde er dit seizoen geen enkele club.  Liefst 46 van de 64 clubs degradeerden, waarvan 42 clubs naar de nieuw opgerichte Vierde klasse.  De vier clubs die laatste eindigden in hun reeks degradeerden naar de Provinciale reeksen

UR Namur, RRC Tournaisien, K. Tubantia FC en K. Patria FC Tongeren werden kampioen.

Gedegradeerde teams
Volgende vier teams waren gedegradeerd uit de Eerste Afdeling 1950-51 voor de start van het seizoen:
 R. Excelsior FC Hasselt degradeerde na 10 seizoenen in 2e nationale.
 K. Tubantia FC degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 R. Union Hutoise FC degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 SC Eendracht Aalst degradeerde na 12 seizoenen in 1e en 2e nationale.

Gepromoveerde teams
Volgende twaalf teams waren gepromoveerd uit de regionale afdelingen voor de start van het seizoen: 
Twee clubs maakten hun debuut in de nationale reeksen.
 VV Vosselaar
 AS Eupen
Drie clubs promoveerden na 1 seizoen terug naar 3e nationale:
 R. Jeunesse Arlonaise
 FCA Meulestede
 Voorwaarts Tienen
Twee clubs promoveerden na 2 seizoenen terug naar 3e nationale:
 RSC Wasmes
 CS Florennois
Eén club promoveerde na 3 seizoenen terug naar 3e nationale:
 KVV Vigor Beringen
Twee clubs promoveerden na 4 seizoenen terug naar 3e nationale:
 KVG Oostende
 FC Melen-Micheroux
Eén club promoveerde na 5 seizoenen terug naar 3e nationale:
 Olse Merksem SC
Eén club promoveerde na 15 seizoenen terug naar 3e nationale:
 R. Léopold Club

Deelnemende teams

Volgende 64 ploegen speelden in het seizoen 1950-51 in Bevordering. Ze werden onderverdeeld in 4 reeksen van 16 clubs. Bij elke ploeg wordt het stamnummer aangegeven. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Reeks A

Reeks B

Reeks C

Reeks D

Eindstanden

Bevordering A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen, D: degradatie naar vierde klasse, DP: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen, D: degradatie naar vierde klasse, DP: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering C 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen, D: degradatie naar vierde klasse, DP: degradatie naar provinciale reeksen

Bevordering D 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen, D: degradatie naar vierde klasse, DP: degradatie naar provinciale reeksen

Promoverende teams
Door de competitiehervorming promoveerde geen enkele club. De vier hoogst geëindigde clubs en de twee beste vijfde geëindigde clubs bleven in Derde klasse.  De overige 46 clubs degradeerden.

Degraderende teams
Volgende 42 clubs degradeerden naar Vierde Klasse 1952-53:

Volgende 4 clubs degradeerden naar de provinciale afdelingen:

S3: Onafgebroken aantal seizoenen in 3e nationale of hoger op moment van degradatie

Bronnen en voetnoten 

Derde klasse voetbal België
Belgie 3